Kronologija (vremenski slijed događanja)
 Kronologija (teoretska), matematička i astronomska disciplina 
 Kronologija (povijesna), jedna od pomoćnih disciplina povijesne znanosti
 Geokronologija, geološka disciplina